Conan, a barbár, eredetileg Conan the Barbarian, Robert E. Howard regényhőse, költött személy, irodalmi karakter
 Conan, a barbár, eredeti címe Conan the Barbarian, 1982-es amerikai fantasyfilm, rendezte John Milius, címszereplő Arnold Schwarzenegger
 Conan, a barbár, eredeti címe Conan the Barbarian, 2011-es amerikai fantasyfilm, rendező Marcus Nispel, címszereplő Jason Momoa

Hasonló
 Conan, a kalandor, eredeti címe Conan, amerikai tévésorozat, rendező Max A. Keller, címszereplő Ralf Moeller